Yasha-ga-ike bzw. Yashagaike bezeichnet:
 einen Teich und eine Sage: Yasha-ga-ike (Teich)
 ein auf der Sage basierendes Kabuki-Stück von Kyōka Izumi von 1913
 ein auf dem Kabuki-Stück basierender Film von 1979: Yasha-ga-ike (1979)
 eine auf dem Kabuki-Stück basierende Theaterverfilmung: Demon Pond